Зима́ — станция Восточно-Сибирской железной дороги на 4934 километре Транссибирской магистрали. Относится к Иркутскому региону ВСЖД. Расположена в городе Зиме Иркутской области.

История 
В 1891 году в связи с сооружением Транссибирской железнодорожной магистрали возникла станция Зима; были построены локомотивное депо, железнодорожные мастерские и жилой посёлок.

В 1959 году Красноярская железная дорога первой в стране была переведена на  переменный ток 25 кВ вплоть до станции Зима ВСЖД; в 1970-е — 1980-е годы был переведён на переменный ток участок от Слюдянки на восток, Слюдянка и Зима стали станциями стыкования. 

После окончания строительства Иркутской ГЭС участок Зима — Иркутск — Слюдянка I был электрифицирован на постоянном токе 3 кВ. В 1995 году участок Зима — Иркутск — Слюдянка был переведён на переменный ток 25 кВ, станции Слюдянка и Зима перестали быть станциями стыкования.

Дальнее следование по станции 
По графику 2020 года через станцию проходят следующие поезда:

Круглогодичное движение поездов

Сезонное движение поездов

Пригородное сообщение по станции

В культуре 
Станция Зима упоминается:
 в поэме «Станция Зима» Евгения Евтушенко и многочисленных других его стихотворениях;
 в фильме «Детский сад» (1983) о детстве маленького Жени, которого во время эвакуации отправляют к бабушке в сибирский город Зиму;
 предположительно, в песне Григория Лепса на слова Владимира Ильичёва «Зима».
 в фильме "Честь" 1938 г.

Примечания 

Станции Иркутского региона Восточно-Сибирской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Иркутской области
Транспорт Зимы